Der Neckarcup 2015 war ein Tennisturnier, das vom 11. bis 17. Mai 2015 in Heilbronn stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2015 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 114 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 113 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 111 kB)

ATP Challenger Tour 2015
Tennisturnier in Heilbronn